I’ll Get By steht für:
 I’ll Get By (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1950
 I’ll Get By (As Long as I Have You), Popsong